Cristóvão da Silva Ramos – ex calciatore portoghese
 Flávio da Silva Ramos – calciatore brasiliano
 Hermano da Silva Ramos – ex pilota di Formula 1 francese
 Marcelo da Silva Ramos – ex calciatore brasiliano
 Ramón da Silva Ramos – ex calciatore brasiliano
 Vitoriano da Silva Ramos – ex calciatore portoghese